Тюк, ТЮК — многозначный термин и аббревиатура:

Персоналии
 Тюк, Вильям (William Tuke; 1732—1822) — английский купец и филантроп.
 Тюк, Джон Батти (John Batty Tuke; 1835—1913) — шотландский психиатр.
 Тюк, Дэниел Гек (1827—1895) — английский психиатр, сын Самуэля Тюка.
 Тюк, Самуэль (Samuel Tuke; 1784—1857) — английский филантроп, внук Вильяма Т.

Другое
 Тюк — старинная русская мера.
 «Тюк!» (1990) — кукольный мультипликационный фильм реж. Юлиана Калишера по рассказам М. Зощенко «Калоши и мороженое» (1939) и Д. Хармса «Тюк!» (1933).
 ТЮК — Таджикский юридический консорциум

См. также 

 Ла-Тюк

Примечания